Quell bezeichnet

 eine Quelle
 andere Nutzungen von Quelle, siehe Quelle (Begriffsklärung)

Als Nachname bei
 Gottfried Quell (1896–1976), deutscher evangelischer Theologieprofessor
 Ulf Quell (* 1969), deutscher Volleyballspieler